Flamboyant steht für:
 Flamboyant (Rum), Rum-Marke aus Mauritius
 Flamboyant (Stilstufe), eine Stilstufe der Spätgotik

Pflanzen:
 Flammenbaum (Delonix regia)
 Gelber Flammenbaum (Peltophorum pterocarpum)

Musik:
 ein Album und einen Song von Dorian Electra
 einen Song der Band Pet Shop Boys
 einen Song von Big L

Siehe auch:
 La Flamboyante